Il doppio femminile del Japan Open Tennis Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Kathy Jordan e Betsy Nagelsen erano le detentrici del titolo, ma solo Nagelsen ha partecipato in coppia con Elizabeth Smylie.

Nagelsen e Smylie hanno perso nei quarti contro Lea Antonoplis e Barbara Gerken.

Gigi Fernández e Betsy Nagelsen hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Antonoplis e Gerken.

Teste di serie
 Betsy Nagelsen /  Elizabeth Smylie (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Robin White (campionesse)
 Leila Meskhi /  Svetlana Černeva (semifinali)
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1988